Mott, cidade nos EUA
52291 Mott, asteroide
Luiz Mott, ativista GLBT brasileiro
John Raleigh Mott, religioso estadunidense
Lucretia Mott, ativista estadunidense 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos